Saint John’s Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saint John’s Methodist Church (Jones County, Texas), ID-Nr. 86002351
 Saint John’s Methodist Church (Williamson County, Texas), ID-Nr. 86000950

Siehe auch:
 St. John’s Methodist Episcopal Church